Villiers och de Villiers kan syfta 

Villiers Engineering – en motorcykeltillverkare

Personer
 Auguste de Villiers de l'Isle Adam, fransk författare
 Barbara Villiers, hertiginna av Cleveland
 Charles Pelham Villiers, brittisk politiker
 Charles Villiers Stanford, irländsk-brittisk tonsättare
 
 Elizabeth Villiers, grevinna av Orkney
 Frederic Villiers, engelsk krigskorrespondent
 
 John Villiers, brittisk politiker
 Laurence Villiers, brittisk politiker
 Philippe de Villiers, fransk högerpolitiker
 Philippe de Villiers de L'Isle-Adam, stormästare i Johanniterorden
 Thomas Villiers, brittisk diplomat

Geografi

Frankrike 

 Villiers, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villiers, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villiers-Adam, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 
 Villiers-au-Bouin, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villiers-aux-Corneilles, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Villiers-Charlemagne, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Villiers-Couture, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villiers-en-Bière, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-en-Bois, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villiers-en-Désœuvre, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Villiers-en-Lieu, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Villiers-en-Morvan, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villiers-en-Plaine, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villiers-Fossard, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Villiers-Herbisse, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Villiers-le-Bâcle, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-le-Bel, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 
 Villiers-le-Bois, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Villiers-le-Duc, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villiers-le-Mahieu, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Villiers-le-Morhier, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villiers-le-Roux, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villiers-lès-Aprey, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Villiers-le-Sec, Haute-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Villiers-le-Sec, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villiers-le-Sec, Val-d'Oise, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France, 
 Villiers-les-Hauts, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villiers-Louis, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villiers-Saint-Benoît, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villiers-Saint-Denis, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Villiers-Saint-Frédéric, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Villiers-Saint-Georges, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-Saint-Orien, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villiers-sous-Grez, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-sous-Mortagne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Villiers-sous-Praslin, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Villiers-sur-Chizé, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Villiers-sur-Loir, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Villiers-sur-Marne, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-sur-Morin, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-sur-Orge, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-sur-Seine, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Villiers-sur-Suize, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Villiers-sur-Yonne, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Villiers-Vineux, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Villiers, Schweiz, ort, Neuchâtel,

Sydafrika 

 Villiers (ort i Sydafrika), Fristatsprovinsen, Fezile Dabi District Municipality, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar